Naselja u BiH:
 Raškovići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Raškovići (Milići, BiH), naselje u općini Milići